Pico Aguja kan syfts på:
 annat namn för berget Cerro Aguja i Chile
 Pico Aguja, bergstopp i Colombia